VN kan syfta på:

 VN – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Vietnam
 .vn – nationell toppdomän för Vietnam
 VN – en politiskt obunden lokaltidning, se Värnamo Nyheter
 Volvo VN – en lastbilsmodell av Volvo
 VN – en datorspelsgenre, se visuell roman